Die Scottish Football League Division Two wurde 1912/13 zum 20. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die zwanzigste Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two.

In der Saison 1912/13 traten 14 Vereine in insgesamt 26 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine mit derselben Punktausbeute gleich platziert. Die Meisterschaft gewann Ayr United, das zusammen mit dem FC Dumbarton in die Division One aufstieg. Die Liga wurde vor Saisonbeginn mit Dunfermline Athletic und dem FC Johnstone um zwei Mannschaften aufgestockt.

Statistik

Abschlusstabelle

Weblink 
 Scottish Division Two 1912/13 bei statto.com

Fußballsaison 1912/13
1912 13